Hertie steht für:  
 Hertie Waren- und Kaufhaus, ehemaliger Warenhauskonzern
 Hertie GmbH (bis Februar 2007 Karstadt Kompakt), ehemalige Warenhauskette
 Hertie-Stiftung, eine private Stiftung
 Hertie School of Governance, eine private Hochschule in Berlin
 Hertie-Institut für klinische Hirnforschung, ein neurologisches Forschungszentrum in Tübingen

Siehe auch:
 Herti